Гамфрі (, рідше ), передається також як Гемфрі — англійське прізвище та чоловіче ім'я (відповідник німецькому імені Гунфрід, ), топонім.

Ім'я 

 Гамфрі Плантагенет — 2-й граф Бекінгем з 1397 року, син Томаса Вудстока, 1-го герцога Глостера та Елеонори де Богун, дочки Гамфрі де Богуна, 7-го графа Герефорда.
 Гемфрі Берклі — англійський політик, з 1959 по 1966 роки член Парламенту Великої Британії від Консервативної партії, згодом часто міняв свою партійну приналежність. Один з прихильників ухвалення законопроєкту про легалізацію чоловічих гомосексуальних відносин у 1965 році, сам був відомий серед колег як гомосексуал.
 Гамфрі — кіт, який служив у резиденції британських прем'єрів на Даунінг-стріт мишоловом. Він служив при трьох прем'єр-міністрах Великої Британії — Маргарет Тетчер, Джоні Мейджорі та Тоні Блері.
 Гамфрі Богарт — американський кіноактор, один із провідних представників кіножанру «нуар», відомий своїм амплуа жорсткої й цинічної, але шляхетної людини.
 Гамфрі Рептон — відомий англійський садівник, теоретик і практик ландшафтної архітектури.
 Гамфрі Кобб — американський письменник та сценарист. За його романом «Шляхи слави», Стенлі Кубрик зняв фільм у 1957 році «Шляхи слави».
 Гамфрі Маршалл — ботанік, «батько американської дендрології».
 Гамфрі Деві — британський фізик і хімік, президент Лондонського королівського наукового товариства, один із засновників електрохімії, винахідник гірничої лампи.

Прізвище 

 Г'юберт Гамфрі — американський політик, член Демократичної партії, 38-й віце-президент США при президентові Ліндоні Джонсонові (1965–1969).
 Пол Гамфрі — англійський музикант та автор пісень, клавішник, бек-вокаліст та вокаліст гурту Orchestral Manoeuvres in the Dark.
 Терін Гамфрі — американська гімнастка, срібна призерка у вправах на різновисоких брусах на Літніх Олімпійських іграх 2004 у Афінах.
 Озайас Гемфрі — англійський художник-мініатюрист.

Гамфрі — місто, штат Арканзас
 Гамфрі — місто, штат Небраска
 Гамфрі — місто, штат Нью-Йорк

Сторінки-неоднозначності людських імен
Англійські прізвища
Англійські імена